Jardinópolis (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Jardinópolis (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo